Průtah může být :

 průtah – protažení textilních vláken během jejich zpracování
 průtah (doprava) – průběh nějaké dopravní trasy středem obce nebo města
 průtah (hudba) – propojení dvou akordů podržením tónu z předchozího nebo předjímkou tónu z následujícího
 průtah (mechanika) – podélné protažení (dilatace) předmětu vlivem mechanického namáhání tahem
 běžný výraz pro časové prodlevy, prostoje či zdržení (v případě, že se nějaký děj nebo událost se časově protahuje)

Související články 
 přetah
 odtah
 výtah
 zátah

Externí odkazy